Cassou steht für:

 Cassou, eine Gemeinde und Département in Burkina Faso

Cassou ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Cassou (1897–1986), französischer Schriftsteller, Kunsthistoriker und Übersetzer
 Philippe Cassou-Noguès (* 1944), französischer Mathematiker
 Pierre Cassou-Noguès (* 1971), französischer Philosoph und Wissenschaftshistoriker
 Pierrette Cassou-Noguès (* 1945), französische Mathematikerin